Leda kan syfta på:

 Leda – kung Tyndareos hustru i grekisk mytologi
 Leda (måne) – en av Jupiters månar
 38 Leda – en asteroid
 Leda (flod) – en flod i Niedersachsen, Tyskland